DTZ steht für:
 Debenham Thouard Zadelhoff, Immobilienunternehmen
 Deutsch-Test für Zuwanderer
 Deutsche Turnzeitung
 Disseminierte Tumorzellen, siehe Mikrometastase
 Distance To Zeroing (Move), die Distanz (Zugzahl) zum Zug, bei dem die 50-Züge-Regel-Zählung wieder bei Null beginnt, der Metrik bei Schach-Endspieldatenbanken
 Doppelstock-Triebzug, insbesondere Bezeichnung für den SBB RABe 514
 Dortmund Hauptbahnhof (IATA-Bahnhofs-Code)

DtZ steht für:
 Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift

Dtz. steht für:
 Dutzend, Stückzahl von zwölf

Abkürzung